Едгар Лунгу (; нар. 11 листопада 1956) — замбійський державний і політичний діяч, міністр внутрішніх справ, оброни та юстиції, президент Замбії від 25 січня 2015 року.
 Чісамба Лунгу (;  31 січня 1991 року, Замбія) — замбійський футболіст.